Аппара́т Илиза́рова — чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат для осуществления остеосинтеза (соединения и сращения костных переломов) благодаря образованию межуточной костной мозоли. Помимо компрессии, то есть плотного сжатия фрагментов кости, можно производить и полную закрытую репозицию обломков. Аппарат одновременно является и дистракционным, так как позволяет осуществить дистракцию (растяжение), необходимую при операциях по удлинению конечностей.

Впервые компрессионно-дистракционный аппарат был разработан советским хирургом Г. А. Илизаровым (авторское свидетельство № 98471 от 09.06.1952). На базе идеи аппарата Илизарова были разработаны, в числе прочих, аппараты О. Н. Гудушаури, В. К. Калнберза, шарнирно-дистракционный аппарат М. В. Волкова — О. В. Оганесяна (применяемый при метафизарных, метаэпифизарных, внутрисуставных оскольчатых переломах).

Принцип действия 
Работа аппарата основана на открытии Илизарова (реестр открытий СССР, № 355 от 24 ноября 1970): «Экспериментально и клинически установлено неизвестное ранее общебиологическое свойство тканей отвечать на возникающие в них дозированные напряжения, преимущественно напряжения растяжения, ростом и регенерацией, обусловленными стимуляцией процессов биосинтеза в тканях (эффект Илизарова)».

Особенности аппарата 
Характерные особенности аппарата: возможность индивидуализированного применения; сохранение движений в суставе после фиксации; транспортабельность и мобильность больного после наложения.

Основные показания к применению 
 Свежие закрытые переломы голени и плеча;
 Ложные суставы длинных трубчатых костей;
 Артродез (искусственное создание неподвижности) крупных суставов;
 Удлинение диафиза костей;
 Утолщение истончённых трубчатых костей;
 Большинство осложнённых инфекцией переломов.

Конструкция аппарата и его наложение 
Аппарат изготовляется из специальной нержавеющей стали или титана и состоит из 2 и более колец и 2-3 стяжных стержней, на концы которых навинчены гайка и контргайка. Аппарат стерилизуется; через кость при помощи специальной медицинской дрели проводятся в перекрещивающих направлениях с учётом топографии сосудов и нервов спицы, которые затем фиксируются к кольцам. Перед проведением спицы соответствующие участки кожи смещаются на 0,5-1 см. После проведения спиц на их концы надеваются пропитанные спиртом марлевые салфетки, которые прижимаются пробками. Соединяющие кольца стержни устанавливаются параллельно друг другу. Репозиция обломков костей производится затягиванием гаек и контргаек.
Вслед за наложением аппарата осуществляется контрольная рентгенография, позволяющая корригировать положение обломков. Стабильность фиксации поддерживается равномерным подвинчиванием гаек на ¼ оборота каждого стержня до 2 мм каждые 5-7 дней.

Удлинение конечностей 
Для удлинения конечности, например, голени, необходимо произвести остеотомию большой и малой берцовых костей, а также удлинение ахиллова сухожилия и других сухожилий мышц голени. Растяжение производится на 7-12-й день после операции на 0,25-1 мм ежедневно. После удлинения конечности на нужную величину её фиксируют в том же аппарате для консолидации (приблизительно на 3 месяца от момента операции).

Иллюстрации 
Процедура лечения открытого перелома большой и малой берцовой костей аппаратом Илизарова. Фотографии и рентгенограммы одного и того же пациента в течение курса лечения. Снимки 2 — 6 сделаны через четыре недели после перелома (две недели после наложения аппарата).

Примечания

Литература 
 Лечение сгибательных контрактур коленного и голеностопного суставов / Составлено Г. А. Илизаровым и А. А. Девятовым. — Курган, 1971. — 14 с.
 Чрескостный компрессионный и дистракционный остеосинтез в травматологии и ортопедии / Отв. ред. Г. А. Илизаров. Сборник научных работ. Выпуск 1. — Курган: Советское Зауралье, 1972. — 344 с.
 
 Ilizarov S, Rozbruch SR. Limb lengthening and reconstruction surgery. New York: Informa Healthcare, 2007.

Ссылки 
 Официальный сайт Центра Илизарова
 Гений ортопедии Журнал клинической и экспериментальной ортопедии им. Г. А. Илизарова.
 Фотоальбом из КНИИЭКОТа
 Портал, созданный руками пациентов КНИИЭКОТа
 

Медицинское оборудование
Ортопедия
Изобретения СССР
Гавриил Илизаров